Laholm (gemeente), een gemeente in Zweden
 Laholm (stad), de hoofdplaats van deze gemeente